Prem bezeichnet:
 Prem, Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Prem (Ilirska Bistrica),  Ortschaft in Slowenien
 Hotel Prem, Hamburg

Prem ist der Familienname folgender Personen:
 Cläre Prem (1899–1988), deutsche Mundartdichterin
 Friedrich Prem (* 1968), österreichischer Manager
 Hanns J. Prem (1941–2014), österreichischer Ethnologe (Altamerikanist)
 Heimrad Prem (1934–1978), deutscher Maler
 Horst Prem (1940–2019), deutscher Flugzeugingenieur und Unitarier
 Robert Prem (* 1957), deutscher Paralympics-Sieger im Segeln
 Simon Prem (1853–1920), österreichischer Gymnasiallehrer und Literaturhistoriker

Prem ist der Name von:
 Prem Rawat (* 1957), indisch-amerikanischer Guru
 Prem Tinsulanonda (1920–2019), thailändischer Politiker und General
 Prem Purachatra (1915–1981), thailändischer Prinz
 Ngarmchit Prem Purachatra (1915–1983), thailändische Prinzessin

PREM steht als Abkürzung für:
 PREM, geowissenschaftliches Referenzmodell der Erde
 Public-Real-Estate-Management, Immobilienmanagement der öffentlichen Hand

Abkürzung